Eryngium caucasicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Rudolf von Trautvetter. Eryngium caucasicum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
caucasicum